По́ршнев — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Поршнев, Александр Леонидович (1963—2008) — советский и российский тренер по лыжным гонкам и биатлону.
 Поршнев, Анатолий Георгиевич (1937—2008) — советский и российский экономист.
 Поршнев, Борис Фёдорович (1905—1972) — советский историк и социолог.
 Поршнев, Георгий Иванович (1887—1937) — русский и советский библиограф, журналист, издатель, книговед, книготорговец и преподаватель.
 Поршнев, Никита Дмитриевич (род. 1996) — российский биатлонист.

См. также